Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2021 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 30 mai au . Ce tournoi est la deuxième levée du Grand Chelem de la saison.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Alison Riske, de l'Australienne Samantha Stosur, de la Belge Kirsten Flipkens, de la Roumaine Simona Halep, de la Suissesse Jil Teichmann, de la Tchèque Barbora Strýcová et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Elles sont respectivement remplacées par Olga Govortsova, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Clara Tauson et Kateryna Kozlova.

On note une seule absence parmi les 20 premières mondiales, celle de Simona Halep, lauréate en 2018, en raison d'une déchirure au mollet gauche survenue lors du tournoi de Rome.

Jil Teichmann et Alison Riske (tête de série n°27) se retirent après la publication du tableau principal, toutes deux en raison d'une blessure au pied.

Pendant le tournoi 
On note l'élimination de 7 des 10 premières têtes de séries avant les huitièmes de finale. Parmi celles marquantes, on note la défaite dès le premier tour de Garbiñe Muguruza, vainqueure en 2016, contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk.

Le 27 mai, la numéro 2 mondiale Naomi Osaka annonce sur les réseaux sociaux son intention de boycotter les conférences de presse durant le tournoi pour . En conséquence, elle écope d'une amende de  pour ne pas s'être présentée aux médias à l'issue de son premier tour. À la suite de la polémique que cette décision engendre, elle se retire du tournoi, justifiant son retrait sur les réseaux sociaux, pensant qu'il s'agit de « la meilleure chose pour le tournoi [...] et [s]on bien être » et « que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis », déclarant également avoir traversé « de longues périodes de dépression » depuis l'US Open 2018.

Petra Kvitová, tête de série numéro 11 du tournoi, est victime d’une mauvaise chute alors qu’elle est à la disposition des médias après sa victoire contre Greet Minnen. Elle est contrainte de renoncer à la suite du tournoi.

Lauréate 
La Tchèque Barbora Krejčíková remporte le tournoi en battant en finale Anastasia Pavlyuchenkova. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple, le  dans un tournoi du Grand Chelem. Elle n'avait auparavant jamais franchi le cap des 1/8 de finale dans un Majeur (seulement une fois, à Roland Garros en 2020). Elle a d'ailleurs chuté en qualification à quinze reprises au cours de ses vingt participations en Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau est de  (plus  pour les qualifications), en baisse de 5,7 % par rapport à l'édition précédente. 

NB : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points WTA sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2021

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2021
Tennis en France en 2021
France Simple dames
Tennis en mai 2021
Tennis en juin 2021